

Patronyme 

 Claude Gaultier (1590-1666), avocat français au parlement de Paris ;
 Claude-Anne Gaultier (1807- ? ), homme politique français ;
 Cléa Gaultier (1990-), actrice de films pornographiques et mannequin de charme française ;
 Denis Gaultier (1603 -1672), luthiste et compositeur français ;
 Ennemond Gaultier (1575-1651), luthiste et compositeur français ;
 François Gaultier de La Vérendrye, (1715-1794), explorateur et militaire ;
 Gaultier-Garguille (1573-1633), comédien et poète français ;
 Grégory Gaultier (1982-), joueur français de squash.
 Jean Gaultier (1916-1987), instituteur, homme de lettres historien local berrichon ;
 Jean-Baptiste Gaultier de La Vérendrye, (1713-1736), explorateur ; 
 Jean-François Gaultier de Biauzat (1739-1815), homme politique français ;
 Jean-Jacques Gaultier (1963-), homme politique français ;
 Jean Paul Gaultier (1952-), couturier français ;
 Jules de Gaultier (1858-1942), philosophe français ;
 Léon Gaultier (1915-1997), homme politique français et ex-Waffen SS ;
 Léonard Gaultier (1561- v. 1635), graveur français ;
 Abbé Louis Gaultier (~1746 - 1818), prêtre et pédagogue ;
 Louis-Antoine Gaultier (1898-1970), général de l'armée française ;
 Louis-Joseph Gaultier de La Vérendrye, (1717-1761), explorateur, négociant et militaire ;
 Marie Gaultier de la Ferrière (1946-), psychologue et psychothérapeute française ;
 Paul Louis Gaultier de Kervéguen (1737-1814), militaire français ;
 René Gaultier de Varennes (1636-1689), militaire, seigneur et gouverneur des Trois-Rivières ;
 Pierre Gaultier de Varennes et de La Vérendrye, (1685-1749), militaire canadien-français ;
 Pierre Gaultier de La Vérendrye (1714-1755), officier et explorateur ;
 Tony Gaultier (1971-), acteur français ;
 Urbain-Adam-Louis-François Gaultier (1740-1817), magistrat et homme politique français ;

Toponyme 

 Saint-Gaultier, commune française du département de l'Indre et la région Centre-Val de Loire ;
 Canton de Saint-Gaultier, commune française du département de l'Indre et la région Centre-Val de Loire.
 Saint-Georges-le-Gaultier, commune française du département Sarthe et la région Pays de la Loire.
 Saint-Paul-le-Gaultier, commune française du département Sarthe et la région Pays de la Loire.

Dynastes 
 Gautier I Tirel (?-v. 1068), seigneur de Poix ;
 Gautier II Tirel (?-ap. 1100), seigneur de Poix. Fils du précédent.

Autres 
 Gaultier est un parfum de Jean Paul Gaultier (2005)
 La terrasse Saint-Gaultier est une terrasse faisant partie du Mont-Saint-Michel

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom français
Prénom masculin
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France